BIFO steht für:
 Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, siehe Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra

Bifo ist der Spitzname folgender Personen:
 Franco Berardi (* 1948), italienischer marxistischer Schriftsteller, Philosoph und Aktivist

BIFO